Я́нис Ке́питис (; , усадьба Яункрогс, Трикатская волость, Валкский уезд, Российская империя, ныне Беверинский край, Латвия — 9 августа 1989) — латвийский композитор и пианист.

Биография 
Окончил Латвийскую консерваторию у Язепса Витолса (композиция), Паула Шуберта (фортепиано) и Яниса Медыньша (дирижирование). Совершенствовался как пианист в Париже у Робера Казадезюса и в Висбадене у Вальтера Гизекинга. С 1933 года выступал в составе так называемого Трио профессора Витолса, со скрипачом Волдемаром Рушевицем и виолончелистом Атисом Тейхманисом. В 1934—1952 годах пианист-концертмейстер Латвийского радио. С 1945 года преподаватель, с 1957 года заведующий кафедрой камерного ансамбля Латвийской консерватории, с 1979 года профессор. В 1984 году оставил преподавательскую деятельность.

Написал более 300 песен. Писал также музыку к спектаклям.

Сочинения 
 опера «Женитьба Мюнхаузена» / Minhauzena precмbas (Лиепая, 1960) 
 опера «Индулис и Ария» / Indulis un Ārija (по Янису Райнису, 1969) 
 балет «Летняя ночь» / Vasaras nakts (Рига, 1958) 
 балет «Роза Турайды» / Turaidas roze (Рига, 1966) 
 оратория «Баллада о матери» для солистов, хора и симфонического оpкестра (на стихи Гунара Селги, 1968) 
 кантата «Корабль „Синяя птица“» (на стихи Вилиса Плудониса, 1940) 
 кантата «Песнь о Соколе» (на слова Максима Горького, 1950) 
 сюита «Утро, день, вечер, ночь» для симфонического оpкестра (1934) 
 «Картина» для симфонического оpкестра с хором (на стихи Вилиса Плудониса, 1936), 
 «Радостная увертюра» для симфонического оpкестра (1949) 
 «5 латышских танцев» для симфонического оpкестра (1952) 
 симфония № 1 (1955), 
 симфония № 2 (1963), 
 симфония № 3 для струнного оркестра (1971) 
 симфония № 4 «Лесная» (1972) 
 симфония № 5 «Рассказы о Великой Отечественной войне» (1975) 
 увертюра для симфонического оркестра (1976) 
 вариации для 2 фортепиано и симфонического оркестра (1973) 
 концерт № 1 для фортепиано и симфонического оркестра (1936) 
 концерт № 2 для фортепиано и симфонического оркестра (1954) 
 концерт № 3 для фортепиано и симфонического оркестра (1973) 
 Концерт для скрипки и симфонического оркестра (1953, 2-я редакция 1960) 
 Концерт для виолончели и симфонического оркестра (1952) 
 Концерт для фагота и симфонического оркестра (1975) 
 Концерт для валторны и симфонического оркестра (1940) 
 Концерт для арфы и симфонического оркестра (1938) 
 пьесы для оркестра народных инструментов 
 «Шесть юморесок» («Разговоры музыкантов во время антракта») для флейты, кларнета, валторны, альта и 3 труб (1971) 
 сюита для ансамбля виолончелей и органа (1974) 
 соната для ансамбля виолончелей (1963) 
 фортепианный квинтет (1948) 
 струнный квартет № 1 (1933) 
 струнный квартет № 2 (1946) 
 струнный квартет № 3 (1975) 
 фортепианный квартет (1939) 
 фортепианное трио № 1 (1934) 
 фортепианное трио № 2 (1940) 
 фортепианное трио № 3 (1957) 
 фортепианное трио № 4 (1975) 
 соната для скрипки и фортепиано № 1 (1937) 
 соната для скрипки и фортепиано № 2 (1974) 
 рапсодия для скрипки и фортепиано (1964) 
 соната для виолончели и фортепиано (1935) 
 соната для альта и фортепиано (1976) 
 соната для арфы и фортепиано (1974)

Награды 
 1958 — Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР 
 1978 — Народный артист Латвийской ССР

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 246 — ISBN 5-85270-033-9

Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Народные артисты Латвийской ССР
Оперные композиторы СССР
Оперные композиторы Латвии
Балетные композиторы Латвии